Op=Op Voordeelshop (drogisterij), keten van drogisterijwinkels
 Team Op=Op Voordeelshop, hierdoor gesponsorde schaatsploeg